Le Reich grand-allemand, ou Empire grand-allemand (en allemand Großdeutsches Reich) peut faire référence à :
 l'Allemagne nazie, dont le nom officiel de l'État fut Reich grand-allemand de 1943 à 1945 (utilisé également de façon informelle après l’Anschluss de l'Autriche en 1938) ;
 le Grand Reich germanique, nom officiel de l’entité politique que le régime national-socialiste du Troisième Reich tenta d'établir en Europe entre 1938 et 1945, notamment durant la Seconde Guerre mondiale ;
 la solution grande-allemande, le concept politique de création d'un État-nation allemand comprenant tous ou pratiquement tous les peuples germanophones d'Europe aux .

Voir aussi
Reich allemand
Grand Reich germanique